Појам Липари може да се односи на:

 Липари (острво), острво у Липарском архипелагу у Тиренском мору
 Липари (град), град